Зебинас — имя.

 Александр Зебинас (; ум. 123 до н. э.) — царь Сирии (с 129 до н. э.).
 Зебинас (мученик) (; 286—305) — христианский мученик, память 20 октября и 12 ноября.
 Зебинас (; IV век — V век) — христианский подвижник, сирийский пустынник, преподобный.